Pugliese ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Pugliese (1914–1995), italienischer Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker
 Giovanni Pugliese Carratelli (1911–2010), italienischer Althistoriker
 Jim Pugliese (* 1952), US-amerikanischer Schlagwerker
 Oronzo Pugliese (1910–1990), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Osvaldo Pugliese (1905–1995), argentinischer Musiker
 Patrick Pugliese (1952–2020), kanadischer Wasserballspieler
 Umberto Pugliese, italienischer Konstrukteur

Des Weiteren steht Pugliese für:

 eine Zubereitungsart der italienischen Pizza mit Tomaten, Zwiebeln und Mozzarella, siehe Pizza pugliese

Siehe auch:
 Pugliese-Torpedoverteidigungssystem